Büchsenwurf steht für:
 ein Geschicklichkeitsspiel, siehe Dosenwerfen
 den Büchsenwurf vom Bökelberg, siehe Büchsenwurfspiel